Смртићи могу да буду:

 Смртићи (Соколац), насеље у општини Соколац, Република Српска, БиХ
 Горњи Смртићи, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ
 Доњи Смртићи, насеље у општини Прњавор, Република Српска, БиХ